Berenstein bezeichnet:
 Burg Berenstein, ehemalige Reichsburg auf dem Burgberg bei Bergstein, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Berenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Guno Berenstein (* 1967), niederländischer Judoka
 Jacqueline Berenstein-Wavre (1921–2021), Schweizer Lehrerin, Grossrätin und Frauenrechtlerin
 Leonid Berenstein, ukrainisch-israelischer Handballspieler

Siehe auch:
 Bärenstein
 Bernstein (Begriffsklärung)